Caterina est un prénom italien, traduit par Catherine en français. C'est le nom de Catherine de Sienne, l'une des saintes patronnes de l'Italie, fêtée le .

Toponyme 

 Santa Caterina Villarmosa, commune italienne de Sicile ;
 Monastère de Santa Caterina, sur les bords du lac Majeur.

Titre 
 Caterina, téléfilm de Gérard Herzog (1963).

Voir aussi